Wotke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Wotke (1893–1960), österreichischer Klassischer Philologe
 Karl Wotke (1861–1929), österreichischer Gymnasiallehrer und Pädagoge
 Karl Wotke (1912–1969), deutscher KZ-Arzt und SS-Obersturmführer

Siehe auch:
 Wodtke